LIDS () — сторонний патч к ядру Linux (версиям 2.2, 2.4 и 2.6), а также утилиты администрирования (lidsadm), которые повышают безопасность Linux посредством реализации мандатного контроля за доступом на уровне ядра (не допускающего передачи прав доступа между пользователями).

Развивался с 2000 по 2009 годы. Не включался в официальную поставку ядра Linux в отличие от патчей мандатного контроля SELinux и SMACK.

Кроме возможности использования списков ACL для файлов, каталогов и устройств, содержит комплекс мер для усложнения применения руткитов.

В августе 2000 года в патче была обнаружена и исправлена уязвимость, позволявшая локальному пользователю повысить права до суперпользователя — CVE-2000-0712; в 2002 году была исправлена ещё одна сходная уязвимость.

См. также 
 Принудительный контроль доступа ()

Примечания

Литература 
 Денис Колисниченко, Linux-сервер своими руками — Наука и техника, 2002 г. 704 c. ISBN 5-94387-128-4  — «8.9. Система обнаружения и защиты от вторжения» стр 225—235
 De Boer, Pieter, and Martin Pels. «Host-based intrusion detection systems.» Amsterdam University (2005). Chapter 5 «Kernel based IDSs»

Ссылки 
 
 LIDS FAQ: The Linux Instrusion Detection/Defense System
 Linux Intrusion Detection System FAQ, Sander Klein, v20, 2003
 Linux Intrusion Detection/Defense System (LIDS)
 Getting Started with the Linux Intrusion Detection System / Linux Journal, Issue 143, Jan 26, 2006 
 
 Securing your system with Linux Intrusion Detection System / Linux Magazine, Issue 106/2009
 Brian Hatch, Overview of LIDS, Part One, Part Two, 2001 (перевод, часть 1, часть 2)
 David Del Elson, Focus On Linux: Intrusion Detection on Linux, 2000
 Xie Huagang, Build a Secure System with LIDS
 СЕРГЕЙ ЯРЕМЧУК, LIDS — Системный администратор, 2003 / Выпуск № 4 (5)
 НАСТРАИВАЕМ LIDS № 1 / ЖУРНАЛ «ХАКЕР», ДЕК 10, 2002
 Денис Колисниченко, Личная неприкосновенность для тукса , Хакер, номер #095 2006, стр. 095:114-117
 Александр Колядов, Linux-2.4 — шаг к безопасности / «Открытые системы», № 01, 2001 «LIDS»
 Аникеев, Гаврилов, Константинов. Безопасность ядра ОС UNIX, 2006
 HOW INTRUSION DETECTION CAN IMPROVE SOFTWARE DECOY APPLICATIONS, NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA, 2003: II.E. LIDS (LINUX INTRUSION-DETECTION SYSTEM), APPENDIX B — LIDS AND INSTALLATION. 

Ядро Linux